Buckner může být:

příjmení
 Jack Buckner (* 1961) – britský atlet, běžec
 Simon Bolivar Buckner mladší (1886–1945) – americký generálporučík

ostatní
 Buckner Mountain – hora v Severních Kaskádách v americkém státě Washington